Theatinerkirche (seltener: Kajetanerkirche) nennt man eine Kirche des Theatinerordens (CRth/OTheat, auch Kajetaner).

 Theatinerkirche (München)
 Theatinerkirche in Salzburg, genannt Kajetanerkirche